Кутейниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ростовская область
 Кутейниковское сельское поселение — входит в Зимовниковский район
 Кутейниковское сельское поселение — входит в Родионово-Несветайский район
 Кутейниковское сельское поселение — входит в Чертковский район